Corticarina är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Edmund Reitter 1880. Corticarina ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Corticarina